Зукау — дворянский род.

Иван Зукау в службу вступил в 1795 году; 31 декабря 1826 г. произведен в 8-й класс. Состоя в чине 7-го класса, 20 ноября 1836 года получил диплом на потомственное дворянское достоинство.

Описание герба 
Щит полурассечён и пересечён. В первой червлёной части серебряная шестилучевая звезда. Во второй, лазоревой, золотое орлиное крыло. В третьей золотой части, стоящая на червлёном пне чёрная с червлёными глазами сова.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите справа червлёный с серебром, слева лазурный с золотом. Герб Зукау внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 109.

Литература 
 Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 109

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены совы‎